Omroep Limburg, nu Radio 2 Limburg, de regionale ontkoppelde zender van het Vlaamse openbaar station Radio 2 voor de provincie Limburg
 Omroep Limburg (Nederland), een Nederlandse omroep